Název Kopeček může znamenat:
 malý kopec
 Kopeček (příjmení)
vrchol
 1. Kopeček (479 m), nejvyšší bod Brna
 2. Kopeček (822 m), vrch na Vysočině
 3. Kopeček (486 m), vrch u Žamberku v Podorlické pahorkatině
 Kopeček (434 m), vrch u Letohradu v Podorlické pahorkatině
 Kopeček (634 m), vrch u Olšan v Markvartické pahorkatině
sídlo
 4. Kopeček (Březno), část obce Březno v okrese Chomutov
 5. Kopeček (Králíky), část města Králíky v okrese Ústí nad Orlicí
 6. Svatý Kopeček (Olomouc), část krajského města Olomouc

Související články 
 Svatý Kopeček – více významů
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Kopeček“